Аштиан:

 Аштиан — небольшой город на западе Ирана, в провинции Меркези.
 Аштиан — одна из 10 областей (шахрестанов) иранской провинции Меркези.